Рекорди світу з напівмарафону визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетками на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Світова легка атлетика почала ратифікацію світових рекордів у цій дисципліні з 1 січня 2004, не зважаючи на те, в якому забігу (суто жіночому або змішаному за участі чоловіків) був показаний рекордний результат.

Починаючи з 1 листопада 2011, почало діяти правило, згідно з яким світовими рекордами у напівмарафоні серед жінок могли бути визнані лише ті, що були показані у суто жіночих забігах (без участі чоловіків). 1 листопада 2013 на зміну цьому правилу прийшло чинне правило, згідно з яким розпочалась вестись паралельна статистика рекордів, показаних у суто жіночих () забігах, та тих, що показані у змішаних () забігах.

Хронологія рекордів

Змішані забіги

Жіночі забіги

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Напівмарафон (жінки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – Напівмарафон (жінки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів з напівмарафону серед жінок (змішані забіги) на сайті Світової легкої атлетики  
 Хронологія світових рекордів з напівмарафону серед жінок (суто жіночі забіги) на сайті Світової легкої атлетики  
 

Жінки